świerk – rodzaj drzew z rodziny sosnowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT są dwie, w tym jedna podstawowa
 Świerk – część miasta Otwock
 Świerk – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice

Zobacz też 
 Świerki